Hassler kan som auktorsförkortning betyda:

 Émile Hassler
 William Grey Hassler

Robotskapade auktorsförkortningar